Okko — российский стриминговый сервис, по состоянию на 2023 г. занимает четвертое место среди российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков .

История 
Онлайн-кинотеатр Okko был создан в 2009 году основателями оператора Yota Альбертом Авдоляном и Сергеем Адоньевым, изначально сервис получил название Yota Play, позже наименование было изменено на Play. В 2011 году сервис был запущен для Smart TV, а в 2014 году сервис был переименован и получил название Okko.

По данным СМИ, в 2016 году доля онлайн-сервиса на российском рынке составила 16 %. По итогам 2017 года сервис занял второе место среди российских онлайн-кинотеатров, а среднемесячная аудитория составила 1,5 млн человек По итогам 2018 года ежемесячная аудитория сервиса составила 1,83 млн пользователей..

В декабре 2018 года Rambler Group приняла решение переименовать объединённую сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» в «Кино Okko». По состоянию на 2021 год под новым брендом работают два кинотеатра в Москве.

По разным оценкам, Okko занимает второе место среди российских онлайн-кинотеатров и 22 %-24 % российского рынка. По подсчётам Telecom Daily, за 2020 года доля Okko на российском рынке онлайн-кинотеатров составила 13,6 %.

На конец 2019 года месячная аудитория платящих пользователей, активных в течение последних 30 дней составила 1,1 млн человек, общая ежемесячная аудитория — 2,8 млн человек. Количество платящих пользователей онлайн-кинотеатра достигло 2,6 млн на конец 2020 года.

В 2021 году онлайн-кинотеатр Okko вошёл в список приложений, обязательных для предустановки на продаваемые в России смарт-телевизоры.

В мае 2022 года после ввода в отношении «Сбера» блокирующих санкций США «Okko» вместе с музыкальным сервисом «Звук» были проданы новообразованной компании «Новые возможности». Передача контроля не затронула коммерческие или технологические условия для действующих пользователей.

5 декабря 2022 года был приостановлен доступ к «Okko» в подписке «СберПрайм» в Белоруссии для новых подписчиков. Пользователи, у которых есть действующая подписка, сохранят доступ к контенту «Okko» до конца выбранного ранее периода.

Контент 
По состоянию на 2017 год библиотека онлайн-сервиса Okko насчитывала 28 тысяч сериалов и фильмов в высоком качестве. В 2020 году интернет издание iguides.ru сообщило о «70 тысячах единиц контента». Сервис ориентирован на платежи пользователей за отдельные фильмы и постоянных подписчиков (аналогично американскому сервису Netflix), но позволяет покупать отдельные фильмы разовыми платежами.

В 2019 году онлайн-сервис запустил собственное производство первых пяти сериалов.

В 2020 году Okko заключил договор с американской группой ViacomCBS на покупку 3 тысяч наименований, включая авторские права по дистрибуции брендов Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Channel 5 и MTV. В рамках договора сервис получил эксклюзивные права на цифровые премьеры ViacomCBS, при этом часть фильмотеки стала доступна пользователям сервиса до показа в телевизионном эфире. В этом же году Okko приобрёл эксклюзивные права на показ кинопремии «Оскар», а годом позже — ещё и музыкальной премии «Грэмми» (ранее трансляции этих премий шли на разных телеканалах, чаще всего обе премии транслировались на Первом канале).

Okko Спорт 
В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на показ в России Английской Премьер-лиги для трансляции по подписке на видеосервисе Okko. Контракт заключён на три года и начал действовать с нового сезона в июне 2019 года. В мае 2019 года Владимир Стогниенко занял должность шеф-редактора спортивной редакции. В феврале 2020 сервис купил права на трансляцию матчей Кубка Суперлиги Аргентины и MLS. Контракт действует три года, начиная с сезона 2020.

12 ноября Okko Спорт представил подписку Okko MMA, открывающую доступ к турнирам Bellator MMA. В 2021 году подписку дополнили шоу американского Professional Fighters League и ближневосточного промоушена Brave CF.

Теннис на Okko Спорт представлен турнирами АТР 250 и финальными матчами Кубка Дэвиса.

В мае 2021 года было объявлено, что Okko Спорт эксклюзивно покажет на территории России матчи Кубка Америки по футболу.

Okko Театр 
В 2020 году запущен проект «Okko Театр», который занят продюсированием и съёмками спектаклей для показов на платформе Okko. Генеральным продюсером проекта стал драматург и кинорежиссёр Иван Вырыпаев. Для осуществления съёмок спектаклей заключены соглашения с Центром искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке и «Гоголь-центром» в Москве. «Okko Театр» заключил соглашение о партнёрстве с актёрами Джорданом Фрайем, Чулпан Хаматовой, Равшаной Курковой, Александром Палем.

Искусство онлайн 
В марте на период карантина Сбербанк и Оkko запустили проект «Искусство онлайн». В онлайн-кинотеатре бесплатно был открыт доступ к спектаклям, концертам, заочным экскурсиям. Проект стартовал эксклюзивным показом двух балетных постановок Мариинского театра: «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в главной роли и «Золушка» Сергея Прокофьева с Дианой Вишнёвой. Обе постановки хореографа Алексея Ратманского прошли в музыкальном сопровождении оркестра под руководством Валерия Гергиева.

Собственники 
В 2017 году основатели продали Okko компании Era Capital, принадлежащей Екатерине Лапшиной. В 2018 году Okko вошёл в Rambler Group Александра Мамута, который компания Era Capital обменяла на миноритарную долю 7 % в группе.

В 2019 году Rambler Group провела обратный выкуп доли у Era Capital. По данным РБК, в 2015 году владельцы Okko получали несколько предложений о продаже сервиса за 25-35 млн долл, «Коммерсантъ» сообщал о том, что в 2016 году «Вымпелком» предлагал основателям продать сервис за 40 млн долл. 

В октябре 2020 года Сбербанк приобрёл 100 % Rambler Group. По данным газеты «Ведомости», в планах Сбербанка — увеличение рыночной доли Okko, технологическое развитие и интеграция медиасервисов Rambler Group в сервисы и продукты банка. Подписка на «Okko Лайт» вошла в единую подписку «СберПрайм».

В мае 2022 года после ввода в отношении «Сбера» блокирующих санкций США Okko был продан новообразованной компании «Новые возможности».

Руководство 
С 2015 по 2020 год генеральным директором Okko был Иван Гродецкий, с 2010 по 2015 год занимавший должность коммерческого директора Play, позже переименованного в Okko.

В 2020 году генеральным директором ООО Okko назначена Яна Бардинцева, ранее возглавлявшая департамент развития отношений с клиентами и вторичных продаж Сбербанка, в прошлом — коммерческий директор «Связной Банк».

В 2021 произошли новые перестановки. Яна Бардинцева покинула компанию, а пост генерального директора занял Максим Евдокимов, который с 2020 года занимал пост директора по продукту Okko (до этого — руководитель дирекции по развитию экосистемы физических лиц Розничного блока Сбербанка).

Финансовые показатели 
Выручка сервиса по итогам 2019 года составила 3,65 млрд ₽ без НДС. По итогам 2020 года выручка Okko увеличилась на 45 %, до 5,3 млрд ₽.

Примечания 

Видеохостинг
Сайты, появившиеся в 2009 году
Развлекательные сайты России
Киносайты России
Дочерние компании Сбербанка
Платформы цифровой дистрибуции